Александр Олимпиевич Ба́нтышев () — русский оперный певец (тенор). Современники называли его «московский соловей».

Биография 
Александр Бантышев родился в 1804 году в городе Углич Ярославской губернии в семье коллежского регистратора. С 1823 служил в Московском Опекунском совете писцом. Одновременно был простым хористом в частном хоре В. В. Варгина при церкви Николы Явленного на Арбате; обратил на себя внимание А. Н. Верстовского и, при его содействии, был принят на сцену московского Большого театра, где выступал с большим успехом в течение 25 лет (1827—1853), создав целый ряд (свыше 60) разнохарактерных образов в операх.

А. А. Алябьев посвятил певцу песню «Кудри», первым исполнителем которой он и стал. В мае 1828 выступил в партии Гикши (опера «Пан Твардовский» Верстовского). Был первым исполнителем партии Торопки из «Аскольдовой могилы», которую изначально разучивал под руководством Верстовского, и эта роль признавалась лучшей его ролью.

Не получив специального музыкального образования, разучивал партии по слуху. Эпизодически брал уроки пения у П. Булахова и А. Варламова (с 1832).

В 1857 году состоялось последнее выступление певца в Москве в любимой партии Торопки.

В 1853—1857 г.г. вёл режиссёрскую деятельность в Ярославле, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Казани, Твери.

В 1858—1860 г.г. Бантышев был оперным антрепренёром в Саратове.

Давал бесплатные уроки пения. Среди его учеников — Д. Агренев-Славянский.

А. О. Бантышев был женат, но детей не оставил.

Александр Олимпиевич Бантышев скончался в 1860 году в городе Москве, не выдержав ампутации.

Характер и отношения с другими артистами 
Бантышев был человек характера кроткого, уживчивого в высшей степени; вмешиваться в театральные интриги и сплетни не любил; дороги никому не только не старался переступать, но напротив давал дорогу тем, в которых замечал теплившуюся искру Божию. Это могут подтвердить и госпожа Косицкая и тенор Лавров. Без содействия Бантышева, им никогда бы не удалось попасть на Московскую сцену.

Действительно, Бантышев первым заметил Любовь Косицкую (они вместе пели в «Аскольдовой могиле») и рекомендовал её Верстовскому.

Аналогичная история произошла с будущим артистом Мариинского и Большого театров, басом Платоном Радонежским. Будучи на гастролях в Ярославле (с Дюбюком в качестве пианиста) в 1849, его голос услышал А. О. Бантышев и взял с собой в Москву, где Радонежский поступил вольноприходящим в Московское театральное училище и обучался пению у К. Тамброни.

Творчество 
Обладал от природы голосом нежного «серебристо-бархатного» тембра и широкого диапазона (две с половиной октавы до верхнего ми), а также бойким темпераментом. Современники называли певца «русским Рубини» и «московским соловьём».

Первый исполнитель партии Торопки в опере «Аскольдова могила» А. Верстовского, написанной специально для певца.

Гастролировал по городам России, имел фантастический успех — «одно появление его на сцене приводило в восторг театральную залу».

.

Исполнял «Реквием» В. А. Моцарта.

Выступал также в водевилях и драматических спектаклях, где был партнёром П. Мочалова, М. Щепкина, В. Живокини, П. Степанова. Также среди партнёров по сцене: П. Злов, М. Владиславлев, Д. Куров, Н. Лавров, Д. Леонова, О. Петров, Н. Репина, Е. Семёнова.

Романсы и песни 
С большим мастерством пел русские народные песни. Сочинил несколько романсов и песен («Что ты, травушка, пожелтела», «Ты не плачь, красавица», «Замолчишь ли ты, сердце бедное», «Ах, шли наши ребята из Ново-Города» и др.).

Неоднократно выступал в концертах, произведения И. Геништы, А. Варламова. Варламов посвятил певцу романс «Челнок», по заказу Бантышева специально написал романс «На заре ты её не буди». С последним связана известная история:

Варламовские романсы пользовались большой любовью московской публики и моментально разлетались по всему городу. Близкий приятель Варламова солист Большого театра Бантышев долгое время упрашивал композитора написать для него романс.
— Какой тебе?
— Какой сам пожелаешь, Александр Егорович…
— Хорошо. Приходи через неделю. Писал Варламов очень легко, но, будучи человеком чрезвычайно несобранным, очень подолгу собирался приняться за работу.
Через неделю Бантышев приходит — романса нет.
— Некогда было, — разводит руками Варламов. — Завтра приходи.
Назавтра — то же самое. Но певец был человеком упорным и стал приходить к Варламову каждое утро, когда композитор еще спал.
— Экий ты, право, — вознегодовал однажды Варламов. — Человек спит, а ты являешься, можно сказать, на заре! Напишу я тебе романс. Сказал же, напишу, и напишу!
— Завтра? — язвительно спрашивает Бантышев.
— Завтра, завтра!
Утром певец, как всегда, является. Варламов спит.
-Это вам, господин Бантышев, — говорит слуга и передает раннему гостю новый романс, которому было суждено прославиться на всю Россию.
Назывался романс «На заре ты её не буди»!

Государственный гимн 
Был одним из первых исполнителей гимна «Боже, царя храни!» князя Львова. Вот что вспоминают современники:

В своей книге Н. Бернштейн приводит оценку гимна Львова «Боже, царя храни» директора Московских императорских театров М. П. Загоскина, который присутствовал на первом прослушивании этого гимна:

«Сначала слова были пропеты одним актером Бантышевым, потом повторены всем хором. Не могу вам описать впечатление, которое произвела на зрителей эта национальная песня, и мужчины, и дамы слушали её стоя, сначала „ура“, а потом „форо“ загремели в театре, когда её пропели. Разумеется, она была повторена». <…> в Московской газете «Молва» был помещен восторженный отклик об очередном исполнении нового гимна: « Вчера, 11 декабря (1833) Большой Петровский театр был свидетелем великолепного и трогательного зрелища, торжества благоговейной любви народа русского к царю русскому… При первом ударе невольное влечение заставило всех зрителей подняться с мест. Глубочайшее безмолвие царствовало всюду, пока Бантышев своим звонким, чистым голосом пел начальное слово. Но когда вслед затем грянул гром полкового оркестра, когда в то же мгновение слилась с ним вся дивная масса поющих голосов, единогласное „Ура“, вырвавшееся в одно мгновение из всех уст, потрясло высокие своды огромного здания. Гром рукоплесканий заспорил с громом оркестра…все требовало повторения… Казалось, одна душа трепетала в волнующейся громаде зрителей, то был клич Москвы! Клич России…!!!».

Исполненные партии 

 Торопка («Аскольдова могила»; партия написана А. Верстовским специально для певца, ставшего первым исполнителем)
 Гикша («Пан Твардовский» Верстовского)
 Антонио («Водовоз» Керубини)
 Никанор («Тоска по родине» Верстовского)
 Витязь Весны («Сон наяву, или Чурова долина» Верстовского)
 Стемид («Вадим, или Пробуждение двенадцати спящих дев» Верстовского)
 Чешко («Громобой», текст Ленского, музыка Верстовского)
 Милон («Сюрпризы». Музыка Верстовского совместно с К. А. Кавосом, Корсаковым, Леброком, по Э. Скрибу, 1821)
 1-ый леший («Иван-царевич». Музыка Ванжуры, текст Екатерины II и Храповицкого (1787))
 Жан Вижу («Любовное зелье»)
 Грек («Девкалионов потоп, или Меркурий-предъявитель» на текст А. А. Шаховского)
 Сенвиль («Кеттли, или Возвращение в Швейцарию»)
 Генрих («Пять свадеб с небольшим»)
 Собинин («Жизнь за царя»)
 Изур («Три брата горбуны»)
 Франц («Швейцарская хижина» А. Адана)
 Жорж («Эдинбургская темница»)
 Клавдио («Элиза и Клавдио»)
 Алин («Новый Парис»)
 Эльвино («Сомнамбула» Беллини)
 Арнольд («Вильгельм Телль» Россини)
 Джанетто («Сорока-воровка» Россини)
 Осман («Алина, королева Голкондская» Ф. Буальдье)
 Лоренцо («Фра-Дьяволо, или Гостиница в Террачине»)
 Тебальдо («Капулети и Монтекки» Беллини)
 Неморино («Любовный напиток»)
 Поллион («Норма»)
 Дон Оттавио («Дон Жуан»)
 Флореский («Лодоиска, или Благодетельный татарин» Л. Керубини)
 Мюльграв («Женни»)

 Овбрей («Вампир, или Мертвец-кровопийца»)
 Нюклес («Осада Коринфа» Россини)
 Ралей («Лейчестер и Елизавета, или Замок Кенильворт»)
 Массуд («Волшебная лампадка, или Кашемирские пирожки»)
 Антон («Орлиное гнездо в Богемских горах»)
 Аламира («Велизарий» Доницетти)
 Рудольф («Сильвана»)
 Спицион («Сирена»)
 Генрих («Мария, или Безнадежная любовь»)
 Шаплу («Почтальон из Лонжюмо»)
 Козимо («Принц-маляр, или Козимо»)
 Жорж Клаверуз («Сара, шотландская сирота»)
 Гвальтьеро («Пират»)
 Эдмонд («Клятва, или Делатели фальшивой монеты»)
 Дон Карлос («Леокадия»)
 Фридгельм («Мельница в горах, или Союзные войска во Франции 1814 года»)
 Грегорио («Людовик, или Ненависть и Любовь»)
 Магомет («Падение Мекки»)
 Фриц («Невеста»)
 Леон де Мерсевиль («Каменщик»)
 Мержи («Тайный брак, или Поединок в Пре-о-Клерк» Луи Герольда)
 Френтино («Чудные приключения и удивительное морское путешествие Пьетро Даидини»)
 Граф Жулиано («Черное домино, или Таинственная маска»)
 Фердинанд («Фаворитка» Доницетти)
 Альфонсо ди Монца («Цампа, морской разбойник, или Мраморная невеста» Герольда)
 Виктор («Две ночи»)
 Эдмонд («Эмма, или Безрассудное обещание»)
 Конрад («Царь земных духов»)
 Даниэль Робинсон («Престонский пивовар»)
 Макс («Вольный стрелок»)
 Эдгар («Лючия ди Ламмермур»)
 Вальбель («Два слова, или Ночь в лесу»)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографическая энциклопедия
 Кочевых С. Урал и три поколения Херувимовых. Петербургский генеалогический портал. 2002—2005.

Оперная труппа Большого театра